Доброхо́това — женский вариант русской фамилии .

 Известные носители 
 Доброхотова, Александра Ивановна (1884—1958) — советский педиатр-инфекционист, член-корреспондент АМН СССР (1952).
 Доброхотова, Анна Ильинична (урождённая Маклецкая; 1880—1951) — русская певица (меццо-сопрано) и педагог.
 Доброхотова, Валерия Борисовна (род. 1939) — советский и российский скульптор.
 Доброхотова, Людмила Николаевна (1961—2012) — российский модельер, дизайнер трикотажа.
 Доброхотова, Тамара Амплиевна — учёный медик, лауреат Госпремии СССР.